Giuseppe Vitali è il nome di più persone:
 Giuseppe Vitali (arbitro), arbitro di Serie B degli anni '40
 Giuseppe Vitali (matematico), matematico
 Giuseppe Vitali (generale), medaglia d'Argento al Valor Militare